Le terme rotor est utilisé dans plusieurs domaines. Le plus souvent, il désigne la partie en rotation d'une machine ou d'un moteur, mécanique ou électrique, qui interagit avec la partie fixe (statique) appelée le « stator ». Cependant, le terme se retrouve dans divers autres concepts de physique.

Aéronautique 

Le rotor désigne sur un moteur d'avion à hélices, l'hélice elle-même (pales montées sur un arbre). L'hélice étant fixée au vilebrequin d'un moteur à pistons ou à l'arbre d'une turbine à réaction (turbopropulseur) ;
 Sur un hélicoptère, on distingue :
le rotor principal ;
le rotor anticouple ;
le rotor contrarotatif formé de deux rotors principaux tournant en sens inverse et qui élimine la nécessité du précédent.

Moteurs et turbines 
 Le rotor d'une turbine est constitué d'un arbre sur lequel sont fixées des aubes ou ailettes dans les turbines à gaz (également appelées turbines à combustion), à vapeur ou hydrauliques. Il tourne à l'intérieur d'un stator constitué d’un carter muni de déflecteurs fixes ;
Le rotor d'un moteur à piston rotatif génère le mouvement radial (non balancé) d'une surface produisant l'effet de piston dans la chambre de combustion périphérique, tel le Wankel. La Quasiturbine est un cas particuliers avec son jeu de pales basculantes (balancées) se déplaçant sur un cercle de rayon constant (sans mouvement radial), et conséquemment sans effet piston (un dispositif hybride partageant des caractéristiques communes aux turbines) ;
Le rotor dans le moteur rotatif est formé d'une série de pistons, bielles et carters tournant autour du vilebrequin qui est fixe (stator).

Électrotechnique 
Le rotor et le stator sont les éléments essentiels d'un générateur de courant alternatif (alternateur), de courant continu (dynamo) et des moteurs électriques (synchrone, asynchrone ou pas-à-pas) ;

Pièces mécaniques 
Le rotor est la masse oscillante activée par les mouvements du bras, qui remonte le mouvement mécanique en horlogerie ;
Le rotor dans le domaine du chiffrement et du déchiffrement mécanique est une série de disques servant à coder/décoder un message. De 1919 et jusqu'à l'apparition des ordinateurs, le codage de l'information militaire ou diplomatique était souvent réalisé à l'aide de machines électromécaniques de type Enigma (Allemagne), Typex (Royaume-Uni), SIGABA (USA) ;
Le rotor et le stator sont les deux composants en serrurerie d'un barillet (cylindre) qui permettent le verrouillage et le déverrouillage d'une serrure ;
Le rotor est la partie centrale en rotation dans une centrifugeuse ;
Le rotor est l'ensemble des pales et du cône central qui les unit dans une éolienne ;
Le rotor de Savonius est une éolienne à axe vertical ;
Le rotor Flettner est un gros cylindre vertical tournant grâce à l'effet Magnus et utilisé comme un moyen de propulsion.

Science 
Le rotor en météorologie est un mouvement tourbillonnaire de l'air en aval de montagnes. Il peut donner lieu à des turbulences extrêmement violentes qui peuvent briser un aéronef :
Le syndrome de Rotor, est une maladie congénitale autosomique récessive rare et relativement bénigne, d'origine inconnue ;

Autres 
FK Rotor Volgograd, un club de football russe ;
Rotor est l'un des personnages de la bande dessinée Sonic the Hedgehog ;
Le Rotor est un type d'attraction conçu par Ernst Hoffmeister pendant les années 1940 ;
Rotor est une colonie spatiale dans le livre de science-fiction Némésis (Isaac Asimov) ;
Rotor est un palindrome.

Dispositif mécanique
Moteur
Serrurerie